Vardarac (mađarski: Várdaróc, njemački: Drauch) je naselje u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Etnički sastav 
Većinsko stanovništvo u Vardarcu su Mađari.

Šport 
 NK Vardarac, nogometni klub

Partnerska mjesta 
 Birjan, Mađarska

Izvori 

‎
Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Mađari u Hrvatskoj